Moskvá es la transliteración de "", que significa Moscú en idioma ruso.

Moskvá o  Moskva también puede referirse a:

Lugares
Moskvá, varias localidades rurales de Rusia en los óblast de Kirov, Pskov y Tver.
Moscova, río del centro de Rusia que cruza Moscú.
(787) Moskva, un asteroide del cinturón principal.
Moskvá, una estación de metro en Alma Ata, Kazajistán.

Buques
 Moskvá, un portahelicópteros soviético.
 Clase Moskvá, clase de portahelicópteros soviéticos.
 Moskvá, un crucero lanzamisiles ruso, de la soviética clase Slava.
 Moskvá, un rompehielos diésel-eléctrico en servicio entre 1960 y 1992.
 Moskvá, un rompehielos diésel-eléctrico en servicio desde 2008.
 Moskvá, un navío de línea ruso del año 1799.

Otros usos
Moskva, una cámara de formato medio hecha por Krasnogorski Zavod.
Moskva, un clon soviético del microordenador Sinclair ZX Spectrum.
Moskva (álbum), del grupo pop ruso Glukoza.
Moskva, una revista literaria rusa.